Белобрагин — фамилия:

 Белобрагин, Антон Витальевич (род. 1969) — российский бизнесмен.
 Белобрагин, Борис Андреевич (род. 1948) — советский и российский конструктор оружия.